

Населені пункти та їхні частини
 Опорово — село в гміні Лабішин Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Опорово — село в гміні Кшеменево Лещинського повіту Великопольського воєводства
 Опорово — осада в гміні Остроруґ Шамотульського повіту Великопольського воєводства

Примітки